Claude de Bellièvre (mort en 1612), archevêque de Lyon,
Claude de Bellièvre (1487-1557), échevin lyonnais.